Àrea Metropolitana de Lisboa, territori de Portugal amb capital a Lisboa
 Arxiu Municipal de Lleida, arxiu històric de l'Ajuntament de Lleida